Ранчо ел Росарио има више значења:

 Ранчо ел Росарио, Кампо де Инвестигасион (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Росарио (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Росарио (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Росарио (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Росарио (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Росарио (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Росарио, Рохелио Лара (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Росарио, Ранчо де Рохелио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику